Toledo peut faire référence à :

Automobile 
 Seat Toledo I
 Seat Toledo II
 Seat Toledo III

Patronyme 
 Alejandro Toledo (1946-), président péruvien ;
 Braian Toledo (1993-2020), athlète argentin spécialiste du lancer du javelot ;
 Filipe Toledo (1995-), surfeur professionnel brésilien ;
 Francisco Toledo (1940-2019) peintre et sculpteur mexicain ;
 Guillermo Toledo (1970-), acteur espagnol ;
 Isabel Toledo (1960-2019), styliste américaine d'origine cubaine ;
 Luis Colón de Toledo (1520?–1572), duc de La Vega, duc de Veragua, marquis de la Jamaïque et amiral des Indes ;
 Luis Octavio de Toledo y Zulueta (1857-1934), mathématicien espagnol ;
 Wouter Toledo (1944-2018), patineur artistique néerlandais.

Toponymes

Belize 
 district de Toledo un district au Belize ;

Brésil 
 Toledo est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Toledo est une municipalité de l'État du Paraná ;
 La microrégion de Toledo est l'une des trois microrégions qui subdivisent l'ouest de l'État du Paraná.

Colombie 
 Toledo est une municipalité du département de Antioquia ;
 Toledo est une municipalité du département de Norte de Santander.

Espagne 
 Tolède (Toledo en espagnol) est une ville dans le centre de l’Espagne ;
 Province de Tolède (Provincia de Toledo en espagnol) est une des cinq provinces de la communauté autonome de Castille-La Manche.

États-Unis 
Toledo est une ville de l'Illinois ;
Toledo est une ville de l'Iowa ;
Toledo est une ville de l'Ohio ;
 Aéroport de Toledo Express ;
 Toledo est une ville de l'Oregon ;
 Toledo, ville située dans l’État de Washington ;
 le Jose V. Toledo Federal Building and United States Courthouse est un bâtiment de Porto-Rico.

Philippines 
 Toledo est une ville sur l'île de Cebu.

Uruguay 
 Toledo est une ville du département de Cerro Largo ;
 Toledo est une ville du département de Canelones.

Sport 
 L'« Aigle de Tolède », surnom du cycliste espagnol Federico Bahamontes, recordman du nombre de challenges du meilleur grimpeur du Tour de France (1954, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964) avant que son record ne soit égalé en 2003 et battu définitivement par Richard Virenque sur les Champs-Élysées en 2004.

Autres 
 Toledo, système consistant de composants Skyguard avec des lanceurs Aspide mais avec une direction de tir Skydor de Navantia.

Voir aussi

Article connexe 

Homonymie d'automobile
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme